A gyertyák csonkig égnek (1942), Márai Sándor regénye
 A gyertyák csonkig égnek (2006), Sipos József filmje
 A gyertyák csonkig égnek (2014), Marco Tutino operája